Financial District (Toronto) – dzielnica finansowa w Toronto
 Financial District (San Francisco) – dzielnica finansowa w San Francisco
 Financial District (Los Angeles) – dzielnica finansowa w Los Angeles
 Financial District (Nowy Jork) – dzielnica finansowa w Nowym Jorku